Emilio Pulli – politico italiano
 Kristian Pulli – lunghista finlandese
 Pietro Pulli – compositore italiano